Euríloc d'Esparta, militar espartà.
 Euríloc de Lúsies, militar arcadi 
 Euríloc, filòsof escèptic grec
 Euríloc (cunyat d'Ulisses)